Charter Oak steht für:
 Charter Oak, eine Eiche, die eine Rolle in der Geschichte Connecticuts spielt
 Charter Oak State College, ein Liberal Arts College

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Charter Oak (Iowa), im Crawford County
 Charter Oak (Kalifornien), im Los Angeles County
 Charter Oak (Missouri), im Stoddard County
 Charter Oak (Washington), im Clark County

im NRHP gelistete Objekte:
 Charter Oak Bank Building, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 78002873
 Charter Oak Firehouse, in Meriden, Connecticut, ID-Nr. 94000255
 Charter Oak Mine and Mill, in Elliston, Montana, ID-Nr. 01000038
 Charter Oak Place, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 78002884
 Charter Oak Schoolhouse, in Schuline, Illinois, ID-Nr. 78001181